Xestoso puede referirse a:

en Galicia 
O Alto de Xestoso, parroquia del concello de Monfero.
O Val de Xestoso, parroquia del concello de Monfero.
Xestoso (Silleda), lugar y parroquia del concello de Silleda.
Xestoso (Baleira), lugar de la parroquia de A Fontaneira, concello de Baleira.
Xestoso (Carnota), lugar de la parroquia de San Mamede de Carnota, concello de Carnota.
Xestoso (Cervantes), lugar de la parroquia de Vilarello, concello de Cervantes.
Xestoso (Chantada),, lugar de la parroquia de Adá, concello de Chantada.
Xestoso de Riba, lugar de la parroquia de A Bastida, concello de Fonsagrada.
Xestoso de Baixo, lugar de la parroquia de San Pedro de Neiro, concello de Fonsagrada.
Xestoso (Lousame), lugar de la parroquia de Vilacova, concello de Lousame.
Xestoso (Mazaricos), lugar de la parroquia de Coiro, concello de Mazaricos.
O Xestoso, lugar de la parroquia de Santiago de Mondoñedo, concello de Mondoñedo.
Xestoso (Quiroga), lugar de la parroquia de Vilar de Lor, concello de Quiroga.
Xestoso (Taboada), lugar de la parroquia de Mato, concello de Taboada.
Xestoso (Vigo), lugar de la parroquia de Bembrive, concello de Vigo.
Brañas de Xestoso, espacio natural localizado entre los concellos de Forcarey, Silleda]] y La Estrada.
Lagoa sacra de Xestoso, forma parte de las Brañas de Xestoso.
Monte Xestoso, en el concello de Boiro.

en Asturias 
Xestoso (Villanueva de Oscos), lugar y parroquia del concejo de Villanueva de Oscos.
Xestoso (Grandas de Salime), lugar de la parroquia de Penafonte, concejo de Grandas de Salime.